Russanow ist der Familienname folgender Personen:

 Wladimir Alexandrowitsch Russanow (1875–1913), russischer Polarforscher und Geologe
 Wiktor Wladimirowitsch Russanow (1919–2011), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Russanowa (Begriffsklärung)
 Mount Rusanov, ein nach Wladimir Alexandrowitsch Russanow benannter Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika